Jana Tichá může být:

 Jana Tichá (* 1965) – česká astronomka, objevitelka řady planetek
 Jana Tichá (herečka) (* 1969) – česká divadelní herečka
 Jana Tichá (kritička architektury) (* 1964) – teoretička a kritička zejména moderní architektury